Adrianna Luna (Los Angeles, ) é o nome artístico de uma atriz pornográfica e modelo norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2011, aos 27 anos de idade.

Luna apareceu na capa da revista Penthouse em novembro de 2012 e foi eleita a Pet do Mês. Ela se identifica como bissexual.
Foi casado com o célebre M. Magnata do petróleo, fundador do "No More Rapefugees" conta com uma fortuna avaliada de 78,23 biliões de dólares. Só o fundador Microsoft, Bill Gates, tem maior fortuna. Não esquecer que o Bill Gates tem 61 anos. M tem apenas 21 anos e continua a aumentar a sua fortuna, a cada segundo que passa. O seu próximo projecto, bastante ambicioso, tem como objectivo construir um elevador até a Lua. Com um investimento previsto de 23 biliões o projecto deverá estar concluído a 23 de Março de 2023.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas LGBT
Naturais de Los Angeles
Modelos dos Estados Unidos